Vincent peut faire référence à :

Anthroponymie 

 Vincent, prénom masculin.
 , patronyme français.
 Vincent, un pseudonyme utilisant Vincent comme prénom. 
 Vincent, un pseudonyme utilisant Vincent comme nom de famille. 
 , plusieurs saints du christianisme.

Œuvres d'art

Cinéma 
 Vincent, premier court métrage de Tim Burton.
 Vincent, François, Paul… et les autres, film français de Claude Sautet, sorti en 1974, avec Yves Montand dans le rôle de Vincent.
 Monsieur Vincent.

Musique 
 Vincent, chanson dédiée à Vincent van Gogh par Don McLean.

Toponymie

Vincent (Australie).

Vincent (Alabama).
 Vincent (Californie).
 Vincent (Iowa).
 Port Vincent (Louisiane).
 East Vincent Township (Pennsylvanie).
 West Vincent Township (Pennsylvanie).
 Sint-Vincent (Minnesota).
 Sint-Vincent Township (Minnesota).

Vincent, commune française du Jura.

Plus loin 
 (366) Vincentina, astéroïde ainsi nommé en l'honneur de Vincenzo Cerulli.

Bâtiments 
 L’immeuble Paul-Emile Vincent, aussi appelé Appartements Vincent, un immeuble de l'architecte Paul-Emile Vincent situé à Laeken dans le quartier du Mutsaard (Bruxelles, Belgique).
 Le stade Vicente-Calderón, stade de l'équipe espagnole de football de l'Atlético de Madrid.

Toponymes dérivés

Autres 
 Vincent, constructeur de motos.
 L'ouragan Vince.
 Angine de Vincent, en médecine.

Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis